Бион — имя, фамилия и именование космических аппаратов.

Имя
 Бион Борисфенит (ок. 350—330 до н. э.) — древнегреческий писатель и философ.
 Бион из Смирны (III—II вв. до н. э.) — древнегреческий буколический поэт.
 Бион из Абдеры (ок. V—IV вв. до н. э.) — древнегреческий математик.

Фамилия
 Бион, Уилфред (1897—1979) — глава послевоенной школы британского психоанализа.

Серия космических аппаратов (СССР и Россия)
 «Бион» — космические аппараты, предназначенные для проведения биологических исследований.
 Бион-8 — советский искусственный спутник Земли серии «Бион».
 Бион-10 — космический аппарат для медико-биологических исследований из серии Бион.
 Бион-11 — полёт космического аппарата для медико-биологических исследований из серии Бион.
 Бион-М №1 — российский космический аппарат серии «Бион».